Mark Lea Hardy (né le  à Samedan en Suisse) est un joueur professionnel et entraîneur canadien de hockey sur glace.

Biographie

Carrière de joueur

Famille 
Mark Hardy est le fils de la patineuse artistique britannique Barbara Wyatt.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1975-1976 || Juniors de Montréal || LHJMQ ||64 ||6 ||17 ||23 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1976-1977 || Juniors de Montréal || LHJMQ ||72 ||20 ||40 ||60 ||137 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1977-1978 || Juniors de Montréal || LHJMQ ||72 ||25 ||57 ||82 ||150 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|1978-1979 || Juniors de Montréal || LHJMQ ||67 ||18 ||52 ||70 ||117 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|1979-1980 || Dusters de Binghamton || LAH ||56 ||3 ||13 ||16 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1979-1980 || Kings de Los Angeles || LNH ||15 ||0 ||1 ||1 ||10 ||4 ||1 ||1 ||2 ||9
|- 
|1980-1981 || Kings de Los Angeles || LNH ||77 ||5 ||20 ||25 ||77 ||4 ||1 ||2 ||3 ||4
|-
|1981-1982 || Kings de Los Angeles || LNH ||77 ||6 ||39 ||45 ||130 ||10 ||1 ||2 ||3 ||9
|-
|1982-1983 || Kings de Los Angeles || LNH ||74 ||5 ||34 ||39 ||101 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1983-1984 || Kings de Los Angeles || LNH ||79 ||8 ||41 ||49 ||122 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1984-1985 || Kings de Los Angeles || LNH ||78 ||14 ||39 ||53 ||97 ||3 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|1985-1986 || Kings de Los Angeles || LNH ||55 ||6 ||21 ||27 ||71 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1986-1987 || Kings de Los Angeles || LNH ||73 ||3 ||27 ||30 ||120 ||5 ||1 ||2 ||3 ||10
|-
|1987-1988 || Kings de Los Angeles || LNH ||61 ||6 ||22 ||28 ||99 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1987-1988 || Rangers de New York || LNH ||19 ||2 ||2 ||4 ||31 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1988-1989 || North Stars du Minnesota || LNH ||15 ||2 ||4 ||6 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1988-1989 || Rangers de New York || LNH ||45 ||2 ||12 ||14 ||45 ||4 ||0 ||1 ||1 ||31
|-
|1989-1990 || Rangers de New York || LNH ||54 ||0 ||15 ||15 ||94 ||3 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|1990-1991 || Rangers de New York || LNH ||70 ||1 ||5 ||6 ||89 ||6 ||0 ||1 ||1 ||30
|-
|1991-1992 || Rangers de New York || LNH ||52 ||1 ||8 ||9 ||65 ||13 ||0 ||3 ||3 ||31
|-
|1992-1993 || Rangers de New York || LNH ||44 ||1 ||10 ||11 ||85 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1992-1993 || Kings de Los Angeles || LNH ||11 ||0 ||3 ||3 ||4 ||15 ||1 ||2 ||3 ||30
|-
|1993-1994 || Roadrunners de Phoenix || LIH ||54 ||5 ||3 ||8 ||48 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1993-1994 || Kings de Los Angeles || LNH ||16 ||0 ||3 ||3 ||27 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1994-1995 || Vipers de Détroit || LIH ||41 ||6 ||21 ||27 ||35 ||5 ||1 ||1 ||2 ||7
|-
|1995-1996 || Ice Dogs de Los Angeles || LIH ||69 ||4 ||18 ||22 ||128 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1995-1996|| Vipers de Détroit || LIH ||10 ||0 ||4 ||4 ||8 ||12 ||1 ||1 ||2 ||16
|-
|1997-1998 || Ice Dogs de Long Beach || LIH ||25 ||3 ||6 ||9 ||10 ||17 ||2 ||3 ||5 ||34

|915 ||62 ||306 ||368 ||1293 ||67 ||5 ||16 ||21 ||158

|199 ||18 ||52 ||70 ||229 ||34 ||4 ||5 ||9 ||57

|275 ||69 ||159 ||228 ||448 ||- ||- ||- ||- ||-

Trophées et honneurs personnels 
Ligue de hockey junior majeur du Québec
 1978 : nommé dans la  d'étoiles
 1978 : trophée Émile-Bouchard

Notes et références 

Naissance en février 1959
Naissance à Samedan
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Kings de Los Angeles
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Rangers de New York
Joueur des North Stars du Minnesota
Joueur des Dusters de Binghamton
Joueur des Roadrunners de Phoenix (LIH)
Joueur des Vipers de Détroit
Joueur des Ice Dogs de Los Angeles
Joueur des Ice Dogs de Long Beach (LIH)
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace